Bowie (Maryland)
 Bowie (Texas)
 William Bowie (Annapolis Junction, Maryland, 1972 - Washington DC, 1940) geodèsic estatunidenc.
 David Bowie (1947, Brixton – 2016), músic anglès.